Uphof se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johannes Cornelius Theodorus Uphof
 Johannes Cornelius Theodorus Theodoor Uphof